__БЕЗКН__

Proviverridae (Провиверидае  — „прије цибетки”) је изумрла породица плаценталних сисара из изумрле натпородице Hyaenodontoidea, која је у периоду од раног до касног еоцена настањивала подручје Европе. Ову породицу сисара су чинили родови Allopterodon, Lesmesodon, Minimovellentodon, Morlodon, Parvagula и Proviverra. Стручни назив за чланове ове породице сисара је провивериди.

Етимологија назива

Систематика

Класификација 
Класификација породице Proviverridae:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе породице Proviverridae.

|label1= †Hyaenodonta 
|1= }}

Временска распрострањенст

Унутар натпородице Hyaenodontoidea

Унутар породице Proviverridae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodontoidea

Референце

Литература 

 W. H. Flower and R. Lydekker (1891.) "An Introduction to the Study of Mammals, Living and Extinct" 1-763
 O. P. Hay (1902.) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 E. Gheerbrant, M. Iarochene, M. Amaghzaz and B. Bouya (2006.) "Early African hyaenodontid mammals and their bearing on the origin of the Creodonta." Geological Magazine 143(4):475-489
 S. Peigné, M. Morlo, Y. Chaimanee, S. Ducrocq, S. T. Tun and J. J. Jaeger (2007.) "New discoveries of hyaenodontids (Creodonta, Mammalia) from the Pondaung Formation, middle Eocene, Myanmar—paleobiogeographic implications." Geodiversitas 29(3):441-458
 S. Bajpai, V. V. Kapur and J. G. M. Thewissen (2009.) "Creodont and condylarth from the Cambay Shale (Early Eocene, 55-54MA), Vastan Lignite Mine, Gujarat, Western India." Journal of the Palaeontological Society of India 54(1):103-109<